1. divisjon i fotboll 1977 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1977 och löpte från 25 april till 16 oktober 1977. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1977
1977 i Norge
Fotbollssäsongen 1977